Жозе́ Аугу́шту Пи́нту ди Алме́йда (, португальское произношение ; род. 13 апреля 1937, Баррейру) — португальский футболист и тренер. В качестве игрока известен по выступлению за «Бенфику», за десять лет Жозе Аугушту забил за клуб 175 мячей в 369 матчах. В составе «Бенфики» Жозе становился восьмикратным чемпионом Португалии и трёхкратным обладателем кубка Португалии, а также дважды становился обладателем Кубка европейских чемпионов в 1961 и 1962 году.

За национальную сборную Португалии Жозе Аугушту с 1958 по 1968 год провёл 45 матчей и забил 9 мячей. В составе сборной участвовал в чемпионате мира 1966 года, на котором его сборная заняла третье место.

После завершения игровой карьеры, Жозе в 1972 году стал главным тренером сборной Португалии, но у руля сборной продержался лишь один год. Позже тренировал португальские клубы «Витория Сетубал», «Баррейренсе», «Портимоненсе», «Фаренше», «Пенафиел», «Логроньес», а также марокканский «Кавкаб» и «Фатх Рабат». С 2004 по 200? год тренировал женскую сборную Португалии.

Достижения

Клубные 
 Чемпион Португалии (8)  1960, 1961, 1963, 1964, 1965, 1967, 1966, 1969.
 Обладатель Кубка Португалии (3)  1962, 1964, 1969.
 Обладатель Кубка европейских чемпионов (2)  1961, 1962.
 Финалист Кубка европейских чемпионов (3)  1963, 1965, 1968.

Национальные 
 3-е место на чемпионате мира 1966

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу
Игроки ФК «Баррейренсе»
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Футбольные тренеры Португалии
Тренеры сборной Португалии по футболу
Тренеры ФК «Витория» Сетубал
Тренеры ФК «Баррейренсе»
Тренеры ФК «Портимоненсе»
Тренеры ФК «Фаренсе»
Тренеры ФК «Пенафиел»
Тренеры ФК «Логроньес»
Тренеры ФК «Кавкаб»
Тренеры ФК ФЮС